Куруми Нара — победительница турнира.

Общая информация 
Представительница Японии добралась до финала грунтового соревнования в рамках тура ассоциации впервые с мая 2007 года (тогда Акико Моригами выиграла приз в Праге).

Клара Закопалова проиграла свой 6-й подряд финал на соревнованиях ассоциации, причём во второй раз подряд чешку победила теннисистка, ранее не имевшая титулов на подобном уровне.

Посев 

  Клара Закопалова (Финал)
  Франческа Скьявоне (Первый раунд)
  Паула Ормаэчеа (Четвертьфинал)
  Александра Каданцу (Первый раунд)

<li>  Куруми Нара (Титул)
<li>  Мария-Тереса Торро-Флор (Первый раунд)
<li>  Барбора Заглавова-Стрыцова (Первый раунд)
<li>  Ваня Кинг (Первый раунд)

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Рио-де-Жанейро по теннису 2014